«Пассажиры» — российский сериал режиссёра Карена Оганесяна, премьера первого сезона которого состоялась 24 декабря 2020 года на платформе START. 25 февраля 2022 года вышел второй сезон.

Сюжет 
«Пассажиры» позиционируются как драма с элементами мистики. Главный герой — таксист Андрей, который ездит по Москве на старом «Мерседесе». Его пассажирами становятся души тех, кто не успел при жизни завершить что-то важное; пока они не поймут, что держит их на земле, такси будет продолжать свой путь.

В ролях 
 Кирилл Кяро — Андрей
 Юлия Снигирь — Светлана, жена Игоря
 Анатолий Белый — Игорь, муж Светланы
 Юлия Ауг — Людмила, судья
 Егор Губарев — Сашка, школьник
 Вениамин Смехов — Олег Борисович Глебов, кинорежиссёр
 Анастасия Уколова — Вика, блогер
 Сергей Гилёв — Кирилл, наркоман
 Андрей Бурковский — Никита, программист
 Даниил Воробьёв — Вадим, бизнесмен
 Сергей Жарков — Дима, гонщик
 Екатерина Соколова-Жубер — Вера, сотрудник заправки
 Анастасия Тодореску — Инга (Смерть)

Производство 
О старте съёмок было объявлено 6 октября 2020 года. 16 декабря вышел первый трейлер проекта. 23 декабря вышел клип на песню «Би-2» «Того что нет», ставшую саундтреком к сериалу.

Сразу было объявлено, что серии будут короткими, 15-20 минут. «Нам стало интересно, сможем ли мы за такое короткое время заставить зрителя испытать целый спектр чувств: полюбить, возненавидеть, простить или не простить героев, — рассказал в интервью режиссер Карен Оганесян. — Это сверхзадача для меня и для артистов».

Релиз и восприятие 
«Пассажиры» уже были презентованы в рамках международной конференции «Content London» в категории «Hot Properties» как одна из трёх неанглоязычных драм, которые предположительно окажутся наиболее влиятельными в следующие полтора года. Цифровой релиз первого сезона состоялся 14 декабря 2020 года. 25 февраля 2022 года выйдет второй сезон.

Сразу несколько СМИ включили «Пассажиров» в списки самых ожидаемых сериалов декабря 2020 года.

Примечания 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Мистические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы России, завершённые в 2022 году
Сериалы видеосервиса START
Телесериалы телеканала START Air